Mesodon är ett släkte av snäckor. Mesodon ingår i familjen Polygyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Mesodon